Garinei è un cognome italiano che può riferirsi a:
Enzo Garinei, attore  
Pietro Garinei, autore teatrale del XX secolo, in sodalizio con Sandro Giovannini formò la coppia Garinei e Giovannini
 Italo Garinei, anarchico e sindacalista